Гал () — железнодорожная станция Абхазской железной дороги в городе Гале в Абхазии.

На данный момент железнодорожное полотно у станции разобрано, движение поездов с 1990-х годов отсутствует.

Примечания 

Станции Абхазской железной дороги
Станции Закавказской железной дороги
Железнодорожные станции Абхазии
Железнодорожные станции Грузии